WAGP steht für:
 WAGP (Radiostation), Radiostation in South Carolina
 Westafrikanische Gaspipeline

Abkürzung